Jordan Macedo é um cantor, produtor musical e engenheiro de som brasileiro. Foi interessado pela música desde a infância, onde aprendeu a tocar vários instrumentos, como bateria, violão, piano, dentre outros. Trabalhou fazendo jingles e spots aos dezesseis anos. Na universidade cursou Gravação e Produção Fonográfica.

Em 2007, realizou um sonho e independentemente gravou um disco solo, chamado Bem mais que o Sol. Entretanto, é mais conhecido como produtor musical. Trabalhou com músicos reconhecidos no meio cristão, como Thalles Roberto, Heloisa Rosa, Mariana Valadão, Chris Durán e bandas como Palavrantiga.

Discografia 
 Solo
 2007: Bem mais que o Sol
 Como engenheiro de som ou produtor
 2008: Palavrantiga - Volume 1 de Palavrantiga
 2008: Doxologia de Lucas Souza
 2009: Cidade do Amor de Lucas Souza
 2009: Na Sala do Pai de Thalles Roberto
 2010: Esperar é Caminhar de Palavrantiga
 2010: Autor da Vida de Leo Fonseca
 2012: Todos Juntos por Você de Lucas Souza
 2010: Meu Encontro de Chris Durán
 2011: Confiança de Heloisa Rosa
 2011: Uma História Escrita pelo Dedo de Deus de Thalles Roberto
 2012: Diferente da Multidão de Leo Fonseca
 2012: Esperança de Daniel Alencar
 2012: Sobre o Mesmo Chão de Palavrantiga
 2014: ''Prato & Sino de Bruno Branco

Protestantes do Brasil
Produtores musicais do Brasil